Стент — многозначное слово.

 Стент () — специальная, изготовленная в форме цилиндрического каркаса упругая металлическая или пластиковая конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.
 Стентирование — медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента.

Стент (фамилия) () — англоязычная фамилия.
Известные носители
 Стент, Анджела (род. 1947) — американский политолог.
 Стент, Гюнтер Зигмунд (1924—2008) — американский молекулярный биолог.

См. также